Lomellini è un cognome italiano.

Personaggi 
Battista Lomellini (1460-1537), doge della Repubblica di Genova;
Benedetto Lomellini (1517-1579), cardinale;
Angelo Giovanni Lomellini (fine XIV secolo - 1457), podestà di Pera (Costantinopoli);
Giovanni Girolamo Lomellini (1607-1659), cardinale;
Leonello Lomellini (1350-1420), fondatore di Bastia;

Edifici 
Villa Lomellini Rostan a Genova.
palazzo Giacomo Lomellini a Genova.
palazzo Baldassarre Lomellini, o palazzo Campanella, a Genova.
palazzo Lomellini-Dodero a Genova.
palazzo Filippo Lomellini a Genova.
palazzo Lomellini-Doria Lamba a Genova.
palazzo Bartolomeo Lomellini a Genova.
palazzo Nicolò Lomellini a Genova.
palazzo Lomellini-Serra a Genova.
palazzo Podestà, o di Nicolosio Lomellini, a Genova.

Altro 
Lomellini – famiglia nobile ligure
Ritratto della famiglia Lomellini – dipinto di van Dyck